Ри́чард (Ри́чи) Ко́ул () — несколько людей:
 Коул, Ричард (1946—2021) — британский музыкальный менеджер.
  (род. 1957) — американский математик.
 Коул, Ричи (1948—2020) — американский джаз-саксофонист, композитор и аранжировщик.

См. также 
 Коулс, Ричард (род. 1962) — английский музыкант, журналист и священник.